Stolzer oder Stölzer ist der Name von

 Berthold Stölzer (1881–1938), deutscher Bildhauer
 Judith Stolzer-Segall (1904–1990), deutsche Architektin